PAOK Thessaloniki steht für folgende Abteilungen des griechischen Sportvereins PAOK Thessaloniki:

 PAOK Thessaloniki, umgangssprachlich für AS PAOK, Sportverein aus Thessaloniki, Griechenland
 PAOK Thessaloniki (Fußball)
 PAOK Thessaloniki (Basketball)
 PAOK Thessaloniki (Frauenfußball)
 PAOK Thessaloniki (Handball)
 PAOK Thessaloniki (Volleyball)